Alexander je lahko: 

 Alexander, moško osebno ime 
 Alexander, priimek